Impact Wrestling, een Amerikaanse worstelcompetitie
 Impact!, een professioneel worsteltelevisieprogramma dat geproduceerd wordt door Impact Wrestling
 TNA Wrestling (computerspel), een computerspel uit 2008 gebaseerd op Impact Wrestling
 Impact Pro Wrestling, een Nieuw-Zeelandse professionele worstelcompetitie